Elxleben se poate referi la:
Elxleben, comună în districtul Sömmerda
Elxleben, comună în districtul Ilm